

Населені пункти та їхні частини
 Теклін — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Теклін — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Теклін — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Теклін — частина міста Отвоцьк у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Теклін — частина міста Жирардув у Жирардовському повіті Мазовецького воєводства
 Теклін — частина села Ксаверув у гміні Ксаверув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Теклін — частина села Бембново в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Теклін — частина села Войцехувка в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Теклін — частина села Ліпіни в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Теклін — осада в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки